Wells kan som auktorsförkortning betyda:

 Alice Wells
 Doreen E. Wells
 John W. Wells
 Kenneth Wells
 Kentwood D. Wells
 Marion Robert Wells
 Philipp Vincent Wells
 Richard W. Wells
 Bertram Whittier Wells

Robotskapade auktorsförkortningar